Zapotitla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Zapotitla, Huejutla de Reyes, 
 Zapotitla, Yahualica, 
 Zapotitla, Veracruz, Zongolica,